Valburga je lahko:

 Sveta Valburga, svetnica
 Valburga, žensko osebno ime
 Valburga, vaselje v občini Medvode
 256 Valburga, asteroid v glavnem asteroidnem pasu